Die Cash Converters Players Championship Finals 2014 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 27. bis zum 29. November 2014 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war wie in den vorherigen Jahren das Butlin’s Resort im englischen Minehead.

Im Finale setzte sich erstmals der Schotte Gary Anderson durch.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 

Die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit 2014 sind für die Players Championship Finals qualifiziert.

  Gary Anderson
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  James Wade
  Robert Thornton
  Brendan Dolan
  Mervyn King
  Phil Taylor
  Justin Pipe
  Ian White
  Simon Whitlock
  Vincent van der Voort
  Adrian Lewis
  Kim Huybrechts
  Stephen Bunting
  Terry Jenkins
  Steve Beaton
  Dave Chisnall
  Andy Hamilton
  Dean Winstanley
  Jamie Caven
  Wes Newton
  Ronnie Baxter
  Andrew Gilding
  Kevin Painter
  Darren Webster
  Jelle Klaasen
  Benito van de Pas
  Andy Smith
  Raymond van Barneveld
  Christian Kist

Endergebnisse

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Maria Myles, Holly Johnson, Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1.de

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in Minehead